Antoniadis, , auch in der Transkription Antoniades, meist in Bezug auf Frauen in der Genitivform Antoniadi bzw. Antoniade, , oder Antoniadou, , ist der Familienname folgender Personen:

 Antonios Antoniadis (* 1985), belgischer Politiker
 Antonis Antoniadis (* 1946), griechischer Fußballspieler
 Eugene Michel Antoniadis, meist in der Form Antoniadi (1870–1944), griechischer, in Frankreich tätiger Astronom
 Ignatios Antoniadis (* 1955), griechischer Stringtheoretiker
 Marios Antoniades (* 1990), zyprischer Fußballspieler
 Nikos Antoniadis (* 1971), griechischer Sportschütze
 Prodromos Antoniadis (* 1971), deutscher Schauspieler
 Sophia Antoniadis, auch in den Formen Antoniadi und Antoniadou (1895–1972), griechische Neogräzistin
 Stavros Antoniadis, griechischer Speerwerfer

Siehe auch:
 Palais d’Antoniadis
 Antoniadi